Velika nagrada Velike Britanije 1977 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 16. julija 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 68
| 1:31:46,06
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 68
| + 18,31 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 68
| + 19,57 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 68
| + 47,76 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 68
| + 1:11,73
| 7
| 2
|-
! 6
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 67
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 7
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 67
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 67
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 9
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 67
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 10
| 27
|  Patrick Nève
| March-Ford
| 66
| +2 kroga
| 26
|  
|-
! 11
| 40
|  Gilles Villeneuve
| McLaren-Ford
| 66
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 12
| 18
|  Vern Schuppan
| Surtees-Ford
| 66
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 13
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 64
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! 14
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 62
| Motor
| 6
|  
|-
! 15
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 62
| +6 krogov
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 60
| Dovod goriva
| 2
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 59
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 42
| Pedal za plin
| 22
|  
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 28
| Prenos
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 20
| Pritisk goriva
| 25
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 16
| Zavore
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 16
| Turbo
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 6
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 3
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 23
|  Patrick Tambay
| Ensign-Ford
| 3
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 38
|  Brian Henton
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Emilio de Villota
| McLaren-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 31
|  David Purley
| LEC-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 33
|  Andy Sutcliffe
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 35
|  Guy Edwards
| BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 44
|  Tony Trimmer
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 45
|  Brian McGuire
| McGuire-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNPQ
| 32
|  Mikko Kozarowitzky
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: James Hunt 1'19.600

Formula 1 sezona 1977
1977